Karshultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karshultasjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (7,96 ha)
Karshultasjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (55,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn